Okrasin peut désigner en Pologne :
 Okrasin, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Okrasin, village de la voïvodie de Podlachie